Haloaleurodiscus är ett släkte av svampar. Haloaleurodiscus ingår i ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Haloaleurodiscus